Love Story – powieść Ericha Segala
 Love Story – film z 1970 roku
 Love Story – singel Taylor Swift
 Love Story – singel Indili
 Love Story – polski zespół